LEredivisie 2021-2022 è stata la 66ª edizione della massima serie del campionato olandese di calcio, iniziata il 13 agosto 2021 e terminata il 15 maggio 2022. L', squadra campione in carica, si è confermata campione anche in questa stagione per la 36ª volta nella propria storia.

Stagione

Novità 
Nella stagione precedente sono retrocesse  e , ultime due classificate, e l', perdente dei play-off salvezza/promozione. Dalla Eerste Divisie 2020-2021, invece, sono state promosse  e , rispettivamente prima e seconda classificate, alle quali si è unito il , vincitore dei play-off.

Formula 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate. La squadra campione d'Olanda si qualifica alla fase a gironi della UEFA Champions League 2022-2023, mentre la seconda classificata viene ammessa al terzo turno di qualificazione. Le squadre classificatesi dal 4º al 7º posto partecipano ai play-off per determinare la seconda squadra che viene ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2022-2023. Poiché la squadra vincitrice della KNVB beker 2021-2022 viene ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2022-2023, sulla base del suo posizionamento in classifica, possono variare le posizioni delle squadre ammesse alle coppe o ai play-off di qualificazione. Le ultime due classificate retrocedono in Eerste Divisie. La squadra classificatasi al 16º posto partecipa ai play-off promozione/retrocessione con 6 squadre di Eerste Divisie per un posto in massima serie.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Fonte

 
Legenda:
      Campione dei Paesi Bassi e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2022-2023
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2022-2023 
      Ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2022-2023
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2022-2023
      Ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2022-2023 in quanto vincitrice dei Playoff
 Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesse in Eerste Divisie 2022-2023

Note:
Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti ottenuti
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
spareggio (solo per decidere la squadra campione e la retrocessione)
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario 
Risultati dellEredivisie sul sito ufficiale.

Spareggi

Play-off UEFA Europa Conference League 
Le quattro squadre meglio piazzate in Campionato che non sono già qualificate per le coppe europee giocano per un posto al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2022-2023.

Tabellone

Semifinali

Finale

Play-off salvezza/promozione 
La 16ª classificata in campionato più sei squadre dell'Eerste Divisie 2021-2022 si giocano un posto nell'Eredivisie 2022-2023. Le perdenti parteciperanno invece all'Eerste Divisie 2022-2023. La 16ª classificata in campionato accede direttamente alle semifinali dove incontrerà una delle 3 vincintrici del primo turno.

Primo turno 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 maggio 2022 / 13 maggio 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 maggio 2022 / 14 maggio 2022

Semifinale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 maggio 2022 / 21 maggio 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 maggio 2022 / 21 maggio 2022

Finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 maggio 2022 / 29 maggio 2022

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 KNVB beker 2021-2022

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
Campionato olandese di calcio